Die Abkürzung LTS steht für:

 Labelled transition system, einer der beiden Varianten eines Transitionssystems
 Lagere technische school, berufsvorbereitende Ausbildung in den Niederlanden bis 1992
 Landestheater Schwaben in Memmingen
 Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols
 Lasttrennschalter, Schaltgeräte in der Energieverteilung
 Lipezki Traktorny Sawod, ein sowjetischer und später russischer Traktorenhersteller
 LTS Lohmann Therapie-Systeme, deutsches Pharmaunternehmen
 Lotto Soudal, ein UCI-Radsportteam
 Lufttransport Süd, eine Tochtergesellschaft der LTU
 Lahntalschule, ein Gymnasium in der mittelhessischen Stadt Biedenkopf
 Long-term Strategy for Low Carbon Development, Langzeitstrategie für kohlenstoffarme Entwicklung im Rahmen des Übereinkommen von Paris

Bahnwesen:
 Lokomotivfabrik Luhansk, die größte Lokomotivfabrik in Europa
 Lelant Saltings Railway Station, ein Bahnhof in Cornwall im Vereinigten Königreich
 LTS Rail, eine ehemalige Bezeichnung einer privaten Bahngesellschaft im Vereinigten Königreich, die seit 2000 c2c heißt und im Eisenbahnteilnetz London, Tilbury and Southend Railway die Bahnlinie der London, Tilbury and Southend Line betreibt 

Informatik:
 Leaning Toothpick Syndrome, beschreibt schwer lesbare reguläre Ausdrücke
 Long-Term-Scheduling
 Long Term Support (engl. Langzeitunterstützung), in der Softwarebranche gebräuchlicher Begriff für Softwareversionen mit langer Produktunterstützung (z. B. Sicherheitsupdates)

LTS